Sant Corneli i Sant Cebrià de Cardedeu, capella de Cardedeu (Vallès Oriental)
 Sant Corneli i Sant Cebrià de Lleret, església del municipi de Lladorre (Pallars Soborà)
 Sant Corneli i Sant Cebrià d'Ordino, església parroquial d'Ordino (Andorra)